Dame de fer est une locution utilisée pour désigner :

 en politique :
 Golda Meir, première ministre d'Israël (1898-1978) pour qui l'expression fut utilisée pour la première fois,
 Margaret Thatcher, première ministre du Royaume-Uni (1925-2013),
 Karin Keller-Sutter, conseillère fédérale suisse,
 par mimétisme, de nombreuses dirigeantes politiques de premier plan ;
 en architecture, la tour Eiffel ;
 au cinéma, La Dame de fer, film biographique de Phyllida Lloyd consacré à Margaret Thatcher ;
 la traduction littérale de l'anglais pour une vierge de fer, un instrument de torture.

Notes et références

Voir aussi